Нашуок — населённые пункты в США.

 Нашуок (город, Миннесота)
 Нашуок (тауншип, Миннесота)